Кришнан () — индийское имя. Известные носители:
 Раманатхан Кришнан (род. 1937) — индийский теннисист.
 Кришнан Рамеш (род. 1961) — индийский профессиональный теннисист и теннисный тренер, сын Раманатхана Кришнана.
 Кришнан Сашикиран (род. 1981) — индийский шахматист, гроссмейстер (2000).